Gera Zoltán (1923–2014) színész
Gera Zoltán (1979) labdarúgó
Gera Zoltán zenész
Gera Zoltán Junior Prima díjas néptáncos

Jegyzetek